Акуль-Мо'-Наб II (5 вересня 523 — 23 липня 570) — ахав Баакульського царства в 565—570 роках.
 Акуль-Мо'-Наб I (6 липня 465 — 1 грудня 524) — ахав Баакульського царства в 501—524 роках.
 К'ініч-Акуль-Мо'-Наб III (К'ініч-Акаль-Мо'-Нааб III) (K'INICH-AHK-AL MO'NAHB, 5 листопада 644 —між 736 та 742) — ахав Баакуля в 722—736 роках.